Turun kan syfta på:

Bulgarien 

 Tărăn, Smoljan, Obsjtina Smoljan,

Mongoliet 

 Baruunturuun (distriktshuvudort), Uvs,